Ауньяменди может обозначать:


Топонимы 

 Ауньяменди — район (комарка) в Испании.
 Ауньяменди (Лауринак) — гора на границе комарки Ауньяменди в Испании.

Прочее 
 Энциклопедия Ауньяменди — энциклопедия по культуре и обществу басков, преимущественно, на испанском языке.